Boéthusiens peut désigner :
 Les Boéthusiens (« Baitôsîm » dans la littérature rabbinique), membres d'un mouvement juif de la fin de la période du Second Temple;
 La famille sacerdotale juive , dont plusieurs membres ont été grand prêtre, qui pourrait être les fondateurs et les principaux dirigeants de ce mouvement.